Серге́й Алекса́ндрович Шеде́й (9 июня 1940, Харьков — 26 ноября 2012, там же) — украинский, ранее советский, шахматный композитор; международный мастер по шахматной композиции (1984). Автор ряда статей по вопросам шахматной композиции. Геофизик, выпускник Ленинградского государственного университета. Тренер по шахматам. За свою тренерскую деятельность принимал участие в воспитании  многих высококвалифицированных шахматистов. Среди них - международные гроссмейстеры - Неверов Валерий Константинович, Дубинка (Романова) Инна Анатольевна, Александрова Ольга Сергеевна, а также более 10 международных мастеров. Это совместные ученики Шедея С. А. и Ханукова М. Г.  В соавторстве с Хануковым М.Г. написал учебник "Полный курс шахмат: 64 урока для новичков и не очень опытных игроков. М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: "Фолио" ,2002. С 1955 опубликовал около 300 задач, преимущественно двухходовки. На конкурсах удостоен свыше 80 призов, в том числе 40 первых. Финалист 5 личных чемпионатов СССР: 9-й чемпионат (1969) — 2-е; 13-й чемпионат (1981) — 3-е места. Победитель 1-го личного чемпионата РСФСР (1965).

Задачи 

1.Сс3? (~ 2.Ле5#),
1...Ке2 2.Фс4#,
но 1...Ке6!
1. Сb4? (~ 2.Лd6#),
1...Ке6 2.Фс4#,
но 1...Ке2!
Решение: 1.Кс4! (~ 2. Кb6#)
1...Ке2 2.Лd6#,
1...Ке6 2.Ле5#,
1...Кр:с4 2.Се6#
Тема Домбровскиса с выбором защит в попытках и матов в решении.

Примечания

Литература 
 

Шахматные композиторы по алфавиту
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Международные мастера по шахматной композиции
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры Украины